De Beker van Luxemburg is het nationale voetbalbekertoernooi in Luxemburg, dat wordt georganiseerd door de Luxemburgse voetbalbond (FLF). Er wordt sinds 1922 om de Luxemburgse voetbalbeker beker gestreden.

Tweeëntwintig clubs wonnen de beker een of meer keren. Recordhouder met vijftien bekerzeges is Red Boys Differdange, hun laatste zege dateert van 1985. De fusieclub FC Differdange 03, waarin Red Boys is opgegaan, won de beker inmiddels vier keer (2010, 2011, 2014 en 2015). Jeunesse Esch met dertien en het inmiddels ook voormalige Union Luxemburg met tien bekerzeges volgen op plaats twee en drie. Negen clubs bereikten ooit de finale zonder deze te winnen.

Finales 

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa